Ел Компромисо има више значења:

 Ел Компромисо (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Компромисо, Сан Хорхе (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику